Hedman Alas es una empresa de transporte terrestre en Honduras con sede en la ciudad de San Pedro Sula, actualmente dirigida por Alexander Hedman Alas, esta empresa se ha constituido como una línea de lujo en Honduras ofreciendo servicio Lujo, Servicio Ejecutivo y Servicio Ejecutivo Plus. la empresa se destaca por su servicio y modernas unidades. Hedman Alas ganó el premio "Service Best" en 2010.

Historia 
 Fundada en 1952 es una de las mejores empresas de transporte en Honduras y Guatemala, producto de la visión de un hombre emprendedor, Alex Hedman quien fundó la empresa el 25 de agosto de 1952, empezó con un camión que luego lo convirtió en una pequeña baronesa colocando bancas de madera para los pasajeros. Desde ese entonces se conocía como Hedman Express, luego se pasó a llamar Hedman Alas por el nombre de Alex hedman y Toñita Alas al momento de contraer matrimonio. Así comprando Ford f-350 con carrocería Chevrolet, en los 60's estaban estableciendo sus terminal y hotel en Comayagüela, en la década de 1970 cambian su flota de Ford por modelos Blue Bird que eran más confiables, rápidos y eficientes. Se dejaron de utilizar hasta en la década de 1990, en los años 80 cambió su flota por Thomas Built Buses, buses más potentes con mayor fuerza que los anteriores Blue Bird. Así que duraba menos el recorrido de San Pedro Sula-Tegucigalpa desde allí abrió su nuevo servicio Ejecutivo Super de Lujo que era algo nuevo, en la compra de Thomas Safe-T-Liner se hicieron 3 pedidos. Cuando Hedman Alas compraba buses siempre lo hacía en pedido a la medida es decir editado por don Alex. Actualmente la empresa sigue practicando esto. Esto para que el cliente se sienta cómodo en las unidades. En 1996 fue el último pedido de un Thomas TL960 . Mientras que otras empresas de transporte compraban Monobloco, Busscar y Marcopolo que eran buses brasileños más rápidos, más cómodos y más grandes don Alex nunca se desespero en comprar esos buses, el puso su confianza en la marca norteamericana. Hasta que en el año 2000 decidieron cambiar su flota norteamericana en la marca brasileña Comil con chasis Mercedes Benz, comprando así los primero Comil Campione 3.45 primera generación con rodaje sencillo y así abriendo nuevas rutas hacia La Ceiba y Tela en 2001 y luego la ciudad de Copán Ruinas. La ruta Honduras-Guatemala se inauguró en 2008. Luego se hizo otro pedido a Comil esta vez con chasis de doble rodaje y versión 3.65. Posteriormente se hizo un cambio en la flota de autobuses en 2007 comprando Comil Campione Vision 3.65 siendo esta su actual flota, abriendo un nuevo servicio: Ejecutivo Plus, esta a su vez es una sección del autobús más exclusiva. Al mando del hijo de Alex Hedman, Alexander, nuevo administrador de la empresa, en 2007 Hedman Alas se traslada a la Gran Central Metropolitana De Buses abriendo su terminal privada internacional.

Flota de autobuses 
 Comil Campione Vison 3.65 doble rodaje
 Mercedez Benz Pia
 Toyota Coaster
 Hyundai H1
 Toyota Hiace

Destinos 
Hedman Alas cuenta con rutas acomodadas desde su Hub en San Pedro Sula, Honduras desde La Gran Central Metropolitana de Buses del Valle de Sula, con su terminal privada dentro de ella hacia los siguientes destinos:
Copán Ruinas, Honduras
Siguatepeque, Honduras
Tegucigalpa, Honduras
La Ceiba, Honduras (y el muelle de cabotaje)
Aeropuerto Internacional Ramon Villeda Morales
Ciudad de Guatemala, Guatemala
Antigua Guatemala, Guatemala

Servicios 
 Lujo: este es el más accesible al pasajero costando $15 ofreciendo: 
Aire Acondicionado
Asientos semi-reclinables
Brazo abatible que permite la separación o unión de 2 asientos
Descansador de pies
Luces de Lectura
Cortinas
Película a bordo y música ambiental
Parada 20 minutos en Siguatepeque.

(este servicio solo disponible en ruta desde San Pedro Sula hacia Tegucigalpa y viceversa en Servicio Lujo.)

 Ejecutivo: salidas directas a todos los destinos. ofrece: 
Aire Acondicionado.
Asientos semi-reclinables.
Merienda Opcional (Agua o Producto Coca-Cola, bolsita de churros)
Brazo abatible que permite la separación o unión de 2 asientos.
Película a bordo y enchufes para audio privado.
Descansador de pies.
Luces de Lectura.
Cortinas
Sanitario

 Ejecutivo Plus: 
Asientos semi cama que reclinan 150 grados con descansador de piernas y pie. 
Merienda Plus (Agua, Producto Coca-Cola, Sandwich, Galleta, y Menta).
Película a bordo y enchufes para audio privado.
Luces de Lectura.
Cortinas
Sanitario

Enlaces externos 
 http://www.hedmanalas.com/